Claudia Zwiers (1973), een Nederlands judoka
 Lambertus Zwiers (1871-1953), een Nederlands tekenaar, kunstschilder, architect en ontwerper
 Henry Zwiers (1900-1992), een Nederlands architect
 Piet Zwiers (1907-1965), een Nederlands kunstschilder
 Simon Zwiers (1974), een Nederlands acteur, contrabassist, zanger en stemacteur
 Wim Zwiers (1922), een Nederlands graficus, graveur en kunstenaar